

Села 
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада (в минулому — Криворізький район (1923—2020))